MZQ steht für:
 Mkuze, IATA-Code des südafrikanischen Flughafens

MZ-Q steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz in Mosambik

MZQ